Väl godkänd kan syfta på:

 Väl godkänd – i akademiska tentamina ett betyg, se betygsskalor vid högre utbildning i Sverige
 Väl godkänd – ett skolbetyget i grundskolan, se målrelaterade betyg

Betyg